

Arts et divertissement
  (1820-1873), graveur anglais
  (1912-2009), organiste américain
  (1919-2002), artiste australien
  (né en 1971), musicien de jazz et compositeur anglais

Politique

(né en 1948), Parti national dans le Queensland
  (né en 1967), Parti travailliste fédéral, de l'État de Victoria

Robert Menzies Mitchell (1865-1932), Parti libéral de la Saskatchewan
  (1915-1994), Parti progressite-conservateur fédéral, de l'Ontario
  (1931-2007), Parti progressiste-conservateur de l'Ontario
 Robert Mitchell (1936-2016), Nouveau Parti démocratique de la Saskatchewan
 Robert Mitchell, Parti libéral de l'Île-du-Prince-Édouard

(1778-1848), jacksonien fédéral, de l'Ohio
 Robert Byington Mitchell (1823-1882), militaire et démocrate dans le Nouveau-Mexique
  (1826-1899), Parti républicain dans le Wisconsin

Robert Mitchell (1839-1916), bonapartiste et rédacteur en chef

(19 siècle), homme politique indépendant

(1875-1938), Parti libéral, d'Écosse 
  (1912-1998), Unioniste nord-irlandais

Sports
  (1863-1926), joueur de cricket australien
  (1911-1992), haltérophile américain
  (1913-1996), poloïste britannique
  (né en 1949), sprinter canoéiste américain
  (né en 1972), patineur de vitesse britannique
  (né en 1976), rameur australien
  (né en 1980), athlète de saut en hauteur gallois

Autres
  (1910-1982), chimiste écossais
  (1926-2006), jésuite américain
  (1933-2010), zoologiste des invertébrés américain

Voir aussi
 
 
 

Mitchell, Robert